Air (en inglés, aire) hace referencia a varios artículos:

Música
 Air, grupo francés de música electrónica.
 Air, álbum de la cantante Eri Sugai.
 Air, álbum de Agua de Annique.

Acrónimo
 AIR, acrónimo de Adobe Integrated Runtime, programa de Adobe Systems Incorporated.
 Annals of Improbable Research, AIR, revista publicada desde 1994.
 Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas.
 Asociación Internacional de Radiodifusión.

Además
 Montañas de Air, macizo montañoso del norte de Níger.
 AIR, novela visual de Key que fue adaptada a un manga, una película y una serie de anime en 2005.
 Air, anime interpretado por Ryöki Yusuki 
 Air, danza (aria).
 Air, película del año 2015 protagonizada por Norman Reedus y Djimon Hounsou.

Siglas